Йодо — топоним. Может означать:
 Йодо — река на острове Хонсю в Японии.
 Йодо (остров) — остров в Японском море, принадлежащий КНДР.